Саид Мохаммадпур Каркарах (, ) — иранский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 2012 года в категории до 94 кг, бронзовый призёр чемпионата мира 2011.

Карьера 
Дебютировал на международной арене в 2009 году на юношеском чемпионате мира, где выступал в весовой категории до 85 кг, занял 3 место с результатом 316 кг. В 2011 году завоевал золото на молодёжном чемпионате мира в Пинанге (Малайзия) в весовой категории до 94 кг. В том-же году на взрослом чемпионате мира в Париже завоевал бронзовую награду в категории до 94 кг с результатом 402 кг (181 кг — рывок, 221 кг — толчок). В 2012 году снова завоевал золото на молодёжном чемпионате мира в Гватемале в весовой категории до 94 кг.

Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где принимал участие в весовой категории до 94 кг, и стал 5-м с результатом 402 кг (183 кг — рывок, 219 кг — толчок). Однако, после дисквалификации атлетов, занявших первые 4 места, к иранцу перешла золотая медаль и звание чемпиона Олимпийских игр.

Примечания

Ссылки 
 Саид Мохаммадпур на сайте IWF
 Саид Мохаммадпур на сайте IWRP

Тяжелоатлеты Ирана
Олимпийские чемпионы от Ирана
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года